Le tournoi de tennis de Beckenham est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1958 se dispute du 9 au .

Sandra Reynolds remporte le simple dames. En finale, elle bat Jean Forbes.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sonia Cox et Ruia Morrison.

En double mixte, la paire Jean Forbes et Rod Laver enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Beckenham

Navigation 

dames 1958
Beckenham